Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 439 dans le monde.

 Route fédérale 439 en Allemagne
 RS-439 au Brésil
 Route nationale 439 en France
 Route régionale 439 en Slovénie